BiH:
 Jusići (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo
 Jusići (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik

Sličan naziv 
 Jušići